Perianne Jones (ur. 18 lutego 1985 w Almonte) – kanadyjska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Nakkertok Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Perianne Jones pojawiła się 22 listopada 2001 roku w kanadyjskim Silver Star, gdzie zajęła 45. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną. W 2003 roku wystąpiła na Mistrzostwach Świata Juniorów w Sollefteå, jednak we wszystkich indywidualnych startach plasowała się w piątej dziesiątce, a w sztafecie była dwunasta. Rok później, podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Stryn w swoim najlepszym starcie, sprincie techniką dowolną zajęła trzynastą pozycję. Dobrze prezentowała się także na Mistrzostwach Świata Juniorów w Rovaniemi w 2005 roku, gdzie była czternasta w biegu na 5 km stylem dowolnym oraz piętnasta w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 10 grudnia 2005 roku w Vernon, zajmując 45. miejsce w biegu łączonym na 15 km. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła jednak dopiero 26 stycznia 2008 roku w Canmore, gdzie była trzydziesta w sprincie techniką dowolną. W klasyfikacji generalnej sezonu 2007/2008 zajęła ostatecznie 104. miejsce.

Pierwszą seniorską imprezą w jej karierze były Mistrzostwa Świata w Libercu w 2009 roku, gdzie była między innymi szósta w sprincie drużynowym, a w biegu na 10 km klasykiem zajęła 48. miejsce. Dwa lata później, podczas Mistrzostw Świata w Oslo ponownie była szósta w sprincie drużynowym, a indywidualnie najlepiej spsiała się w sprincie techniką dowolną, w którym uplasowała się na 29. pozycji. W 2010 roku brała udział w Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver, gdzie była między innymi piętnasta w sztafecie, a w sprincie stylem klasycznym zajęła 41. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 104. 
 sezon 2008/2009: 80.
 sezon 2009/2010: 117.
 sezon 2010/2011: 80.
 sezon 2011/2012: 72.
 sezon 2012/2013: 53.
 sezon 2013/2014: 78.
 sezon 2014/2015: 104.

Miejsca na podium 
Jak dotąd Jones nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Kanadyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1985